DuMond oder Dumond ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Dumont.

Namensträger 
 Alexandre Dumond, kanadischer Biathlet
 Hayley DuMond (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin
 Jesse DuMond (1892–1976), US-amerikanischer Physiker

Familienname
Englischer Personenname